

Bibliografia 

 Christopher P. Atwood: Encyclopaedia of Mongolia and the Mongol Empire. New York: Facts On File, 2004.

Mongołowie